«J’en ai marre!» ()  — пятый сингл французской певицы Alizée. Релиз состоялся в феврале 2003 года, и вместе с оригинальной композицией, на сингле присутствовала и инструментальная версия.

Список композиций

Французский CD сингл 
 «J’en ai marre!» — 4:35
 «J’en ai marre!» (Instrumental Mix) — 5:05

Французский CD макси сингл 
 «J’en ai marre!» (Single Version) — 4:35
 «J’en ai marre!» (Soft Skin Club Mix) — 7:40
 «J’en ai marre!» (Bubbly Club Remix) — 7:50
 «J’en ai marre!» (My Goldfish is Under me Remix) — 3:40

Французская грампластинка 

Сторона A:
 «J’en ai marre!» (Soft Skin Club Mix) — 7:40

Сторона B:
 «J’en ai marre!» (Bubbly Club Remix) — 7:50
 «J’en ai marre!» (My Goldfish is Under me Remix) — 3:40

Чарты и продажи

Продажи

Примечания 

Синглы 2003 года
Песни Alizée
Песни, написанные Милен Фармер
Песни, написанные Лораном Бутонна